Goemans ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Gine Goemans (* 1971), niederländische Autorin und Journalistin
 Michel Goemans (* 1964), belgischer Mathematiker